Ша́хта «Молодогварде́йская» — угледобывающее предприятие в городе Молодогвардейск, Краснодонского городского совета Луганской области, (Украина), входит в ПАО «Краснодонуголь». Официальное название СП  «Шахтоуправление „Молодогвардейское“».

Фактическая добыча 4317/1500 тонн за сутки (1990—1999). В 2003 году добыто 906 тысяч тонн угля.

Максимальная глубина 700/773 м (1990—1999).

Протяжённость подземных выработок 106/32,5 км (1990/1999). В 1990—1999 годах разрабатывала пласты k2, і3' мощностью 1,7—2,0 м, угол падения — 5°. Пласты опасны из-за возможности взрыва угольной пыли или внезапных выбросов угля и газа, склонны к самовозгоранию.

Количество очистных забоев — 4/2, подготовительных — 6/5 (1990—1999). Количество работающих: 1543/1319 человек., в том числе под землёй 333/229 человек (1990—1999).

Крупнейшая авария на шахте «Молодогвардейская» произошла 10 августа 1979 года: 54 шахтёра погибли, 16 были ранены.

Адрес 
94415, г. Молодогвардейск, Луганская область, Украина.

Примечания

Литература 
 Гірничий енциклопедичний словник, т. 3. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. — 752 с ISBN 966-7804-78-X.

Угольные шахты Луганской области
Краснодонский городской совет
Краснодонуголь
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»